World Wrestling Alliance kann stehen für:
 World Wrestling Alliance (Kansas), einer Vorläuferorganisation von Heart Of America
 World Wrestling Alliance (California), einer Vorläuferorganisation der NWA Hollywood
World Wrestling Alliance (Illinois), einer ehemaligen Wrestlingorganisation